Brdo (Buje), een plaats in de Kroatische gemeente Buje
 Brdo (Nova Varoš), een plaats in de Servische gemeente Nova Varoš

Plaatsen in verschillende Sloveense gemeenten:
 Brdo (Domžale)
 Brdo (Nazarje)
 Brdo (Nova Gorica)
 Brdo (Šentjur pri Celju)
 Brdo (Slovenske Konjice)
 Brdo (Tržič)